Струнен квартет № 12 може да се отнася за:
 Струнен квартет № 12 (Антонин Дворжак)
 Струнен квартет № 12 (Волфганг Амадеус Моцарт)
 Струнен квартет № 12 (Дмитрий Шостакович)
 Струнен квартет № 12 (Лудвиг ван Бетховен)